Advanced Crew Escape Suit (ACES) — американский космический скафандр, который начали носить экипажи Space Shuttle. после STS-65, во время взлёта, стыковки(если миссия это предусматривала) и посадки. Костюм является прямым потомком ВВС USA высотных скафандров ВВС USA, которые носят пилоты U-2 и носили экипажи из SR-71 Blackbird. Костюм изготовлен Компанией Дэвида Кларка из Вустера, Массачусетс.

Этот скафандр является защитным, так как он служит только для спасения космонавтов в случае разгерметизации космического корабля. Он мягкий, основан на ткани, и защищает также от переохлаждения в случае приземления на воду. В отличие от всех аварийно-спасательных скафандров, наделён солнцезащитным щитком.

Скафандр не предназначен для выхода в открытый космос.

Весит 42 килограмма, из них костюм 13 килограмм, а парашют и система выживания 29 килограмм.
 
Прототипом для скафандра ACES являлся лётный скафандр для самолётов Lockheed U-2 и Lockheed SR-71 Blackbird.

Является прототипом для скафандров OCSS миссии Артемида.

Снабжён:

 Системой жидкостного охлаждения
 Системой связи с гарнитурой
 Поисково-спасательным маяком и оборудованием для экстренной связи
 Высотным парашютом с автоматическим надувом
 Спасательным жилетом с автоматическим надуванием
 Пакетами с питьевой водой для выживания

Ссылки 

https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Crew_Escape_Suit
 

Космические скафандры